Adyar (Tamil Nadu) — localidade em Chennai (Madras), no estado de Tamil Nadu, Índia
 Adyar (Karnataka) — cidade no estado de Karnataka, Índia

Desambiguações de topônimos